Бале:

 Бале — одна из 45 провинций Буркина-Фасо. Находится в регионе Букле-ду-Мухун.
 Бале — провинция Эфиопии, существовавшая в 1963—1994 годах.
 Бале — община в провинции Куангнгай во Вьетнаме.
 Бале — железнодорожная станция на линии Рига — Лугажи.

Персоналии 
 Бале, Умару (род. 1993) — нигерский футболист, полузащитник.
 Бале, Эстель (1994—2016) — швейцарская сноубордистка, специализировавшаяся на фрирайде.

См. также 
 Балле (значения)
 Бейл